Jaloux comme un tigre est un titre pouvant faire référence à plusieurs films :

 Jaloux comme un tigre (film, 1956) de Yórgos Tzavéllas
 Jaloux comme un tigre (film, 1964) de Darry Cowl